Příjmení Živný nosí více významných osobností:

 František Živný (1927–2006) – český hudební skladatel
 František Živný (matematik) (1902–1989) – český matematik a fyzik
 Jan Živný (* 1946) – český restaurátor a malíř
 Jiří Živný (1876–1948) – český dramatik a překladatel z angličtiny a francouzštiny
 Ladislav Jan Živný (1872–1949) – český knihovník
 Martin Živný (* 1981) – český fotbalový obránce
 René Živný (* 1974) – český politik
 Stanislav Živný (1912–1943) – český komunistický odbojář popravený nacisty
 Vojtěch Živný (1757–1842) – český klavírista, houslista, varhaník, učitel hudby a skladatel

Přechýlený tvar
 Helena Živná (* 1957) – docentka fyziologie a imunologie, vedoucí radioizotopových laboratoří a vivária LF UK v Hradci Králové
 Jarmila Živná (* 1953) – hematoložka a transfuzioložka
 Magdalena Živná (* 1955) – majitelka a ředitelka NOEMI Arts & Media, agentury pro mezinárodní komunikaci především v oblasti česko-německých (rakouských, švýcarských) vztazích; překladatelka z němčiny
 Marta Živná (1859–1918) – politická pracovnice, vydavatelka politické revue, manželka JUDr. Karla Živného (1858-1939)
 Renata Živná (* 1971) – lékařka, internistka (oddělení kardiochirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha)
 Želmíra Živná – redaktorka časopisu Svět v obrazech

Česká příjmení